Вера-де-Бидасоа (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Синко-Вильяс. Занимает площадь 35 км². Население — 3727 человек (на 2006 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Web oficial del Ayuntamiento de Vera de Bidasoa 
 Mancomunidad de Residuos Sólidos Urbanos de Bortziriak 
 Mancomunidad de Euskera de Bortziriak
 Asociación de Consumidores Irache 
 «Ttipi-ttapa» Medio de comunicación de la zona
 Xorroxin radio de la zona
 Instituto de Estadística de Navarra
 Infraestructura de Datos Espaciales de Navarra 
 Instituto Toki Ona
 Bernardo Estornés Lasa — Auñamendi Encyclopedia (Euskomedia Fundazioa) 

Муниципалитеты Наварры